Пли́нфа (от  — «кирпич») — строительный материал Древнего Рима, Византии и Древней Руси. Тонкий обожжённый кирпич, часто квадратной формы, ширина которого примерно равнялась длине. Характерен для древнерусского домонгольского зодчества.
Плинфа имела самую различную форму и довольно внушительные размеры: в Древнем Риме — 500×550×45 мм, в Византии и Древней Руси — 300×350×25 мм. Плинфа меньших размеров использовалась как черепица. Изготавливалась в специальных деревянных формах. Плинфа сушилась 10—14 дней, затем её обжигали в печи. На многих плинфах находят клейма, которые считаются клеймами изготовителя. Строили из них с использованием толстого слоя раствора, зачастую равного по толщине самой плинфе, из-за чего стена храма становилась «полосатой». Иногда через несколько рядов плинф укладывали ряд природного камня. Считается, что использование плинфы помогало повысить сейсмоустойчивость зданий.

В Византии стены из плинфы почти никогда не штукатурились. Характерным примером использования плинфы в средневизантийском зодчестве является храм Иоанна Предтечи в Керчи (около IX века). 

В Киевской Руси плинфа была основным материалом для возведения конструктивных элементов зданий. Во Владимиро-Суздальской Руси плинфа с середины XII века почти полностью уступила место белому камню, из неё строились только второстепенные постройки. С конца XV века в великом княжестве Московском стал повсеместно применяться формованный кирпич.

Примечания

Литература 
 
 

Кирпичи
Древнерусская архитектура
Архитектура Византии